Austrochilidae — семейство аранеоморфных пауков из серии Gradunguleae. Глаза расположены в передней части головогруди в два ряда. Насчитывают 9 видов, обитающих в Южной Америке и на Тасмании; ископаемые остатки неизвестны.

Систематика и распространение 

Насчитывают 3 рода и 9 видов, населяющих Южную Америку (Аргентина и Чили) и Австралию (остров Тасмания):

  — Аргентина и Чили
 Austrochilus forsteri Grismado, Lopardo & Platnick, 2003
 Austrochilus franckei Platnick, 1987
 Austrochilus manni Gertsch & Zapfe, 1955
 Austrochilus melon Platnick, 1987
 Austrochilus newtoni Platnick, 1987
 Austrochilus schlingeri Platnick, 1987
  — Тасмания
 
  — Аргентина и Чили
 Thaida chepu Platnick, 1987
 Thaida peculiaris Karsch, 1880

Примечания 

Аранеоморфные пауки
Паукообразные Новой Зеландии
Семейства паукообразных